Владислав Бы́ков: 
 Быков, Владислав Владимирович (род. 1954) — российский литератор, экономист.
 Быков, Владислав Олегович (в монашестве Виктор; род. 1983) — архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата, наместник Ильинского мужского монастыря.